Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Noorwegen.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames
 7x LSK Kvinner FK (inclusief Team Strømmen)
 5x Røa IL
 3x Avaldsnes IL
 3x Kolbotn IL
 3x Stabæk
 3x Trondheims-Ørn SK
 2x Vålerenga IF
 1x Rosenborg BK

Voetbal in Noorwegen
Deelnemers UEFA-toernooien